Теодора Недева е българска тенисистка, родена на 22 април 1977 г. Състезателка за Фед Къп.

Състезава се предимно на малки турнири от ITF, като успехите са ѝ на двойки.

Финали

Титли на двойки (19)

Загубени финали на двойки (12)

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Фед Къп

Български тенисистки
Родени в Пловдив